Xenia puede referirse a:

 Xenía, concepto griego de hospitalidad.

Ciencia 
 Xenia (género), género de corales.
 Xenia Orchidacea, libro con ilustraciones y descripciones botánicas escrito por el ornitólogo y botánico alemán Heinrich Gustav Reichenbach.
 (625) Xenia, un asteroide del cinturón de asteroides.
 Xenia (emulador), un software para emular de juegos.

Lugares 
 Xenia (Illinois), villa en el condado de Clay, estado estadounidense de Illinois.
 Xenia (Ohio), ciudad  en el condado de Greene, estado estadounidense de Ohio.
 Municipio de Xenia (condado de Greene, Ohio), Estados Unidos.
 Municipio de Xenia (condado de Clay, Illinois), Estados Unidos.

Personas 
 Xenia Románova, Gran Duquesa de Rusia.
 Xenia Rappoport, actriz rusa
 Xenia Tchoumitcheva, modelo suiza de origen ruso.
 Xenia Tostado, actriz española.
 Xenia Onatopp, personaje ficticio de la saga de películas de James Bond.
 Xenia Sevillano, actriz española.

Películas 
 Xenia (película), película griega de 2014.